Bailyn ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Bailyn (1922–2020), US-amerikanischer Historiker
 Lotte Bailyn (* 1930), US-amerikanische Sozialpsychologin